Paradrina diabolica är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin 1942. Paradrina diabolica ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
diabolica